The Dove (1927), een film van Roland West uit 1927 met Norma Talmadge en Noah Beery
De Düva: The Dove, een film van George Coe en Anthony Lover uit 1968
The Dove (1974), een film van regisseur Charles Jarrott uit 1974